Sachartschuk ist der Familienname der folgenden Personen:

 Oksana Sachartschuk (* 1980), ukrainische Kugelstoßerin und Olympiateilnehmerin 
 Stepan Alexandrowitsch Sachartschuk (* 1986), russischer Eishockeyspieler
 Wiktoryja Sachartschuk (* 1999), weißrussische Kurzstreckenläuferin